Le championnat du monde de Superbike 2018 est la  du championnat du monde de Superbike.

Jonathan Rea remporte son quatrième titre consécutif.

Format du week-end 
Cette saison 2018 est la dernière avec deux courses par week-end. La saison 2019 introduira une troisième course dans le week-end. Ce sera une course sprint de 10 tours.

Attribution des points

Classements

Pilotes

Légende 

Gras - Pole position
Italiques - Meilleur tour en course

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel

2018
Superbike
Sport motocycliste en 2018